Rovi puede referirse a los siguientes artículos:

 Laboratorios Rovi, empresa farmacéutica española;
 Rovi Corporation, antigua empresa tecnológica estadounidense actualmente denominada TiVo Corporation.